Бенли́уре (, /benʎíwɾe/) — испанская (каталанская) фамилия. Известные носители:

 Бенлиуре, Мариано (1862—1947) — испанский скульптор и художник.
 Бенлиуре, Хосе (1855—1937) — испанский художник.